Meganereis gigas är en ringmaskart som beskrevs av Henri Marie Ducrotay de Blainville 1818. Meganereis gigas ingår i släktet Meganereis och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gigas